Нил Хоуп (, иногда произносится как Нейл Хоуп, , Торонто, Канада — , Гамильтон, Канада) — канадский актёр.

Известен по ролям в сериалах из цикла «Деграсси»: Робин «Грифф» Гриффитс (Robin «Griff» Griffiths) в «Детях с улицы Деграсси» и Дерек «Уилз» Вилер (Derek «Wheels» Wheeler) в последующих частях («Подростки с улицы Деграсси», «Старшеклассники с улицы Деграсси», «Прощай, школа», «Деграсси: следующее поколение»).

Биография 
Нил Хоуп родился в Торонто в неблагополучной семье. В возрасте 10 лет он прошёл отбор для съёмок в одной из серий «Детей с улицы Деграсси». Однако съёмочной группе понравилась его работа, и его персонаж стал постоянным действующим лицом сериала.

В 1986 году создатели сериала решили продолжить темы школьных проблем с более серьёзными сюжетными линиями и появилось продолжение сериала — «Подростки с улицы Деграсси». Некоторые из актёров, занятых в первой части (в том числе Нил), были приглашены к дальнейшему участию. В результате обсуждения было принято решение снимать сериал с новыми действующими лицами и Грифф превратился в Уилза (Derek «Wheels» Wheeler).

В 1987 году отец Нила умер от цирроза печени. Нил решил обратить внимание создателей сериала Деграсси на проблему алкоголизма в семьях и добился успеха. В скором времени вышло несколько серий, посвященных тому, как тяжело жить детям с родителями-алкоголиками.

Авторы Деграсси временами включали элементы реальных жизней актёров в их характеры, чтобы сделать сюжетные линии более правдоподобными для аудитории. В этом же году умирает брат Нила и сценаристы, заручившись согласием актёра, «убивают» обоих родителей его персонажа в автокатастрофе.

В 1992 году некоторые актёры приняли участие в создании документального 6-серийного фильма «Расскажите об этом Деграсси» («:en:Degrassi Talks») . Нил принял участие в создании серии о проблемах, вызываемых употреблением алкоголя.

После окончания съёмок Нил отошёл от актёрской деятельности, однако, когда в 2001 году начались съёмки нового сериала «Деграсси: следующее поколение», он вернулся к периодическому участию в проекте, продолжая исполнять роль Дерека Вилера. (2 серии в 2001 году и 1 в 2003).

Скончался 25 ноября 2007 года в канадском Гамильтоне в возрасте 35 лет.

Фильмография

Ссылки

Примечания